Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Masters 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Ellis Ferreira e Rick Leach 7-6(6), 6-4.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Alex O'Brien /  Jared Palmer (primo turno)
 Ellis Ferreira /  Rick Leach (finale)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno)

 Jiří Novák /  David Rikl (semifinali)
 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
 Assente
 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2000
ATP Tour 2000